Stewart Grand Prix je nekdanje britansko moštvo in konstruktor Formule 1, ki sta ga leta 1996 ustanovila Jackie in Paul Stewart, v prvenstvu pa je sodelovalo med sezonama  in . Edino zmago moštva je dosegel Johnny Herbert na Veliki nagradi Evrope v sezoni 1999.

Zgodovina 

Moštvo sta leta 1996 ustanovila nekdanji dirkač Formule 1 Jackie Stewart in njegov sin Paul. Prvi dirkalnik je bil predstavljen 16. decembra 1996. Motorje je dobavljal Ford, ki je tudi večinski podpiral moštvo in ga v vseh treh sezonah imel kot neke vrste tovarniško ekipo v Formuli 1.

Stewartova dirkalnika sta prvič nastopila v Avstraliji, kjer se je odvijala prva dirka sezone 1997, medtem ko sta se kot voznika dirk vso sezono udeleževala Rubens Barrichello in Jan Magnussen. Moštvo ni imelo večjih uspehov, edine točke pa mu je pripeljal Barrichello z drugim mestom in prvo uvrstitvijo na stopničke v Monaku. Sezona 1998 je bila še slabša, saj se Stewartovi dirkači niso niti enkrat uvrstili na stopničke. Najboljši rezultat je spet dosegel Barrichello, ki se je na dveh dirkah uvrstil na peto mesto. Magnussna je po sedmih dirkah zaradi slabih rezultatov zamenjal Jos Verstappen.

Pred sezono 1999 je Ford kupil britansko tovarno Cosworth in izboljšal motorje, kar je moštvu Stewart omogočilo boljše rezultate. Sezono sta v celoti odpeljala Barrichello in Johnny Herbert, ki je tega leta na Veliki nagradi Evrope na nemški progi Nürburgring dosegel edino zmago v zgodovini moštva. Barrichello se je trikrat uvrstil na stopničke kot tretji, na dirki v Franciji pa je moštvu pripeljal edini najboljši štartni položaj.

Ford je junija leta 1999 sporočil, da bo v sezoni 2000 popolnoma prevzel moštvo in ga tudi uradno pretvoril v svojo tovarniško ekipo v Formuli 1. Septembra leta 1999 so pri Fordu sporočili, da bodo novo moštvo poimenovali Jaguar Racing po znamki luksuznih avtomobilov, ki je bila takrat v Fordovi lasti.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Zunanje povezave 

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1996
Športna moštva, razpuščena leta 1999